Штробль () — немецкая фамилия и топоним. Известные носители:

Фамилия 
 Штробль, Алайош (1856—1926) — венгерский скульптор и педагог.
 Штробль, Карл (1908—1984) — австрийский священник.
 Штробль, Карл Ханс (1877—1946) — австрийский писатель.
 
 Штробль, Тобиас — немецкий футболист. 
 Штробль, Фриц (род. 1972) — австрийский горнолыжник.
 Штробль, Юлиус (1868—1932) — австрийский актёр театра и кино.

Составная фамилия 
 Кишфалуди-Штробль, Жигмонд (1884—1975) — венгерский скульптор.

Топоним 
 Штробль-ам-Вольфгангзе — австрийский посёлок в федеральной земле Зальцбург.